Carlo Flamigni (1933-2020) – medico, scienziato, accademico e scrittore italiano
 Gianni Flamigni (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Flamigni (1925) – politico e scrittore italiano